Ельч-Лясковице:

 Ельч-Лясковице — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Олавский повят.
 Ельч-Лясковице — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Олавский повят, Нижнесилезское воеводство.